Луи́джи Фаджо́ли, часто пишется как Фаджио́ли, (; ) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира среди гонщиков в сезонах — годов. Вице-чемпион Европы 1935 года. Занял третье место в чемпионате мира «Формулы-1»  года. Был известен своим неуступчивым характером и несогласием с авторитетами. Получил прозвище «Старый грабитель из Абруцци».

Биография 

Начал карьеру в 1926 году. Первые успехи появились после того, как Фаджоли перешёл в команду Maserati. В 1933 году перешёл в команду Alfa Romeo, в которой смог победить в Гран-при Пескары, Комменжа, Марселя и Италии. В 1934 году перешёл вторым пилотом в команду Mercedes. В составе команды одержал победы в Гран-при Италии и Испании в сезоне 1934 года, в Гран-при Монако, на трассе АФУС и в Барселоне — в следующем году. После этого, из-за конфликтов в команде, перешёл в главного конкурента Mercedes — команду Auto Union.

Карьеру возобновил после Второй мировой войны в команде Alfa Romeo, которая доминировала в гонках 1950—1951 годов. В сезоне  года Фаджоли занял третье место в чемпионате мира, уступив только Нино Фарине и Хуану-Мануэлю Фанхио, в пяти гонках финишировав на подиуме. Оставшись в команде на сезон  года, в Гран-при Франции вынужден был по приказу команды отдать машину Фанхио, который на ней и победил (что и стало единственной победой Фаджоли в зачётных этапах «Формулы-1»). Это стало причиной для Фаджоли больше не участвовать в гонках гран-при.

В 1952 году Фаджоли, участвуя в Гран-при Монако на кузовных автомобилях, потерял управление в туннеле и врезался в бетонную балюстраду. Его выбросило из автомобиля, и в госпиталь он был доставлен в бессознательном состоянии, с переломами руки и ноги. Четыре дня спустя он пришёл в сознание, но по прошествии трех недель после аварии у него случился рецидив — полностью отказала нервная система, и в возрасте 54 лет он скончался.

Результаты в чемпионате мира среди гонщиков 

|-
!
! SA Alfa Romeo
! Alfa Romeo  158
! Alfa Romeo  158 1,5 L8S
! 

!

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| SA Alfa Romeo
!rowspan=2| Alfa Romeo  159
!rowspan=2| Alfa Romeo  158 1,5 L8S
!rowspan=2| 

|-
|
|
|

|
|
|
|
|}

Результаты в чемпионате Европы

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Автогонщики Италии
Участники чемпионатов Европы по автогонкам
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Alfa Romeo
Победители Гран-при Формулы-1
Гонщики, погибшие во время заездов